Georg Moller (1784-1852), un architecte et urbaniste allemand ;
 Martin Moller (1547-1606), un poète allemand ;
  (1936-), ingénieur canadien, concepteur du M400 Skycar (Moller est aussi le nom de son entreprise).